Beresino (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:

 Beresino (Brjansk), Oblast Brjansk
 Beresino (Jaroslawl, Bolscheselski), Oblast Jaroslawl, Bolscheselski rajon
 Beresino (Jaroslawl, Tutajewski), Oblast Jaroslawl, Tutajewski rajon
 Beresino (Kirow, Kirowo-Tschepezki), Oblast Kirow, Kirowo-Tschepezki rajon
 Beresino (Kirow, Lusski), Oblast Kirow, Lusski rajon
 Beresino (Moskau), Oblast Moskau
 Beresino (Nischni Nowgorod, Gorodezki), Oblast Nischni Nowgorod, Gorodezki rajon
 Beresino (Nischni Nowgorod, Diwejewski), Oblast Nischni Nowgorod, Diwejewski rajon
 Beresino (Pskow, Palkinski), Oblast Pskow, Palkinski rajon
 Beresino (Pskow, Porchowski), Oblast Pskow, Porchowski rajon
 Beresino (Pskow, Puschkinogorski), Oblast Pskow, Puschkinogorski rajon
 Beresino (Smolensk, Krasninski), Oblast Smolensk, Krasninski rajon
 Beresino (Smolensk, Rudnjanski), Oblast Smolensk, Rudnjanski rajon
 Beresino (Tjumen), Oblast Tjumen
 Beresino (Twer, Kalininski), Oblast Twer, Kalininski rajon
 Beresino (Twer, Molokowski), Oblast Twer, Molokowski rajon
 Beresino (Twer, Wyschnewolozki), Oblast Twer, Wyschnewolozki rajon
 Beresino (Wladimir) Oblast Wladimir
 Beresino (Wologda) Oblast Wologda

Siehe auch:
 Beresina (Begriffsklärung)
 Beresyne
 Berasino, Stadt in Weißrussland